Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Crichton e Todd Perry che hanno battuto in finale Shaun Rudman e Jeff Williams 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Kovačka /  David Škoch (semifinali)
 Vadim Kucenko /  Jurij Ščukin (semifinali)

 Sander Groen /  Alexander Waske (primo turno)
 Tim Crichton /  Todd Perry (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2001